Pernica, přechýleně Pernicová, je příjmení více osob:

 Bohuslav Pernica (1907–1968) – český spisovatel
 František Pernica (1952–???) – český a československý politik
 Josef Pernica (* 1941) – český a československý komunistický politik
 Luděk Pernica (* 1990) – český fotbalista
 Marie Pernicová-Stejskalová (1884–1955) – česká spisovatelka a dramatička
 Zdeněk Pernica (* 1986) – český kickboxer a thaiboxer

Pernica je také jméno obcí 
 Pernica – obec ve Slovinsku